Kabangu est un nom de famille notamment porté par : 

 José Mpanda Kabangu (1971-), homme politique congolais
 Kadima Kabangu (?-), footballeur congolais
 Mulota Patou Kabangu (1985-), footballeur congolais